Зетска област се може односити на:

 Зета (област), географска област која обухвата долину ријеке Зете у Црној Гори 
 Зетска област (Краљевина Црна Гора), бивша административна јединица у Краљевини Црној Гори
 Зетска област (Краљевина СХС), бивша административна јединица у Краљевини СХС

Види још 

 Зетска равница, равница у долини ријеке Зете у Црној Гори
 Зета (вишезначна одредница)